10 Network — термин, употребляющийся для обозначения следующих организаций:

 Ten Broadcasting — канадская телекомпания.
 Network Ten — австралийский телеканал.